David Stirling Díaz (n. Young, Río Negro, Uruguay) fue un jugador de polo y zootecnista uruguayo.

Desde joven trabajó en la Cabaña “La Esmeralda”, en donde buscó el mejoramiento de las razas Corriedale y Shortorn junto a su hermano Federico. 

No se puede dejar de lado lo que hizo por Río Negro Polo Club el que llevó junto a sus compañeros como Campeón uruguayo durante veinticinco años en forma consecutiva, récord difícil de igualar.

En Young existe una asociación que lleva su nombre: Fundación Asociación David Stirling (ADAS)

David Stirling (hijo) es un polista de 10 goles que juega en el equipo argentino La Dolfina.

Referencias

Enlaces externos 
 

Nacidos en Young
Jinetes de polo de Uruguay